Murr kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Murr (Neckar) – biflod till Neckar i Baden-Württemberg, 
 Murr, Ludwigsburg – kommun i Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,